MacLaine ou Maclaine (; Gaélique écossais : Mac Gill-Eain) est un nom de famille d'origine écossaise. Il peut faire référence à :

Personnalités 
 (1921–1970), chef écossais du Clan Maclaine de Lochbuie,
 (1724–1750), bandit écossais,
, chef écossais du Clan Maclaine de Lochbuie, fils de Gillean,
, producteur anglais,
Shirley MacLaine (1934- ), actrice américaine.

Clan

Personnages fictifs 
, personnage de 
, personnage de

Voir aussi 
 Clan Maclean

Notes et références